Групата е съставена от 14 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. При равенство в точките като следващ критерий за подреждане се взима головото съотношение.

Последните два отбора отпадат в „Б“ група.

Класиране 

 1. ЦДНА – пълно име Централен дом на родната войска;
 2. Димитрово – днес град Перник;
 3. Станке Димитров – днес град Дупница.

 Отпадат: Спартак (София) и Септември (София);
 Влизат: Спартак (Плевен) и Локомотив (Пловдив).

Любопитни факти 
 „Левски“ пуска в игра най-младия играч в историята си. В домакинството срещу „Миньор“ (Перник), загубено с 0:3 за „сините“ играе Янко Кирилов. В този мач е на 15 години и 72 дни.
 Това е първият сезон, в който даден отбор става шампион с двуцифрено число разлика пред втория.
 За първи и единствен случай в историята треньор на отбор от елита умира по време на сезона – смъртта застига наставника на „Левски“ – Костадин Георгиев.

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Голмайстор

Класиране „Б“ РФГ 

 Отпадат: Волов (Шумен), Ген. Заимов (Сливен), Чавдар (Бяла Слатина) и Академик (Свищов).
 Влизат: Ботев (Бургас), Беласица (Петрич), Ватев (Белослав) и Бенковски (Видин).

 В последния кръг на шампионата Балкан (Габрово) губи у дома от Чавдар (Бяла Слатина), но подава контестация за участие на нередовен играч в състава на гостите. Тя е уважена и благодарение на присъдената служебна победа габровци остават в групата за сметка на Академик (Свищов).

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 Български футболен архив
 www.bulgarian-football.com

6